Дарвин може да се отнася за:
 Чарлз Дарвин (1809 – 1882) – английски учен, биолог
 Дарвин (Даруин) – град в Австралия, наименуван на учения Чарлз Дарвин
 Дарвин (програма) – програма на Европейската космическа агенция
 Награди „Дарвин“ – хумористични антинагради